Haralabidis ist der Familienname folgender Personen:

 Ioanna Haralabidis (* 1995), US-amerikanische Wasserballspielerin
 Stephania Haralabidis (* 1995), US-amerikanische Wasserballspielerin